Шаріпов Геннадій Миколайович
 Шаріпов Джуманіяз (1911 — ?)
 Шаріпов Жусупбек Шаріпович
 Шаріпов Ільхом Халімович (*1968) — радянський та узбецький футболіст, півзахисник.
 Шаріпов Ісагалі Шаріпович
 Шаріпов Мухамед (1927—1973)
 Шаріпов Рустам Халімджанович
 Шаріпов Сухроб Ібронович

Узбецькі прізвища
Казахські прізвища